Celia Imrie (1952-), une actrice britannique ;
 Megan Imrie (1986-), une biathlète canadienne.